Das Herrendoppel der Australian Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Ray Ruffels und Allan Stone. Das Finale bestritten Wojciech Fibak und Kim Warwick gegen Paul Cronk und Cliff Letcher, welches Fibak und Warwick in zwei Sätzen gewannen. Für Fibak war es der erste und einzige Grand-Slam-Titel, für Warwick der erste von insgesamt vier.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Australian Open 1978 Herrendoppel Draw auf ATP.com (englisch)

Herrendoppel
1978